La clairette désigne généralement un vin fait à partir du raisin du cépage éponyme mais, selon le contexte, elle peut désigner :

Un cépage 

 la clairette B, un cépage blanc originaire du Languedoc-Roussillon ;
 la clairette rose, une variété rose de la clairette B principalement mais peu présente en France ;

Un vin 
 la clairette de Bellegarde, un vin blanc de la vallée du Rhône fait exclusivement à partir de clairette B ;
 la clairette de Die, un vin effervescent de la vallée du Rhône fait à partir de clairette B ;
 la clairette du Languedoc, un vin blanc ou un vin de liqueur de l'Hérault fait exclusivement à partir de clairette B ;

Autres 
 Clairette Oddera (1919-2008), une chanteuse et comédienne québécoise d'origine française ;
 Clairette, une bande dessinée de Jean-Michel Charlier et Albert Uderzo ;
 la clairette, un autre nom de la mâche ;